

Cinema 

 Big Red Riding Hood — film comico muto del 1925 diretto da Leo McCarey
 Il grande uno rosso (The big red one) — film di guerra del 1980 diretto da Samuel Fuller

Musica 

 Big Red Machine — gruppo musicale statunitense
 Big Red Machine — album dei Big Red Machine del 2018

Altro 

 Big Red — mascotte della Western Kentucky University
 1st Infantry Division (United States Army) (Big Red One) — divisione dell'Esercito degli Stati Uniti